Empuxo — na aerodinâmica
 Empuxo vetorial
 Impulsão — na hidrostática
 Reversor de empuxo, ou empuxo reverso

Ver também 
 Empurrão pélvico
 Impulso
 Propulsão
 Propulsor

Desambiguações de ciências